2 miejscowości w Polsce:
 Sulikowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Świerzno
 Sulikowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Barwice

Zobacz też: Sulików